Игрок месяца английской Премьер-лиги () — награда лучшему футболисту Премьер-лиги, вручаемая по итогам каждого месяца в течение игрового сезона. Победитель предыдущего месяца определяется в первую неделю следующего месяца. Как правило, победителя определяют спонсоры Премьер-лиги.

Список победителей

Наибольшее количество побед 

 7 раз
  Серхио Агуэро
  Гарри Кейн

 6 раз
  Криштиану Роналду
  Стивен Джеррард

 5 раз
  Уэйн Руни
  Робин ван Перси

 4 раза
  Пол Скоулз
  Алан Ширер
  Деннис Бергкамп
  Тьерри Анри
  Бруну Фернандеш
  Фрэнк Лэмпард
  Джейми Варди
  Мохаммед Салах
Маркус Рашфорд

 3 раза
  Руд ван Нистелрой
  Дуайт Йорк
  Робби Кин
  Эшли Янг
  Питер Одемвингие
  Гарет Бейл
  Садио Мане
  Рахим Стерлинг
  Сон Хын Мин

Количество побед по гражданству

Количество побед по позициям

Количество побед по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт английской Премьер-лиги

Футбольные награды в Англии
Игрок месяца